Ране се може односити на:
 Ране (филм), српски филм снимљен 1998.
 Рана, повреда изазвана прекидом континуитета ткива.